«Доля» () у всесвіті Зоряної брами — науково-дослідне судно, запущене з Землі Древніми приблизно 60 мільйонів років тому. «Доля» — основне місце дії в серіалі «Зоряна брама: Всесвіт».

Корабель використовувався Древніми для дослідження глибин Всесвіту та виявлення джерела загадкового сигналу. Суть програми полягала в тому, що перший запущений корабель такого класу на автопілоті на швидкості вище швидкості світла, але не в гіперпросторі, подорожував від галактики до галактики (можливо, не використовувалося гіперпростір, щоб сенсори виявляли скупчення зірок) — можливо, саме так древні виявили Пегас. Перший корабель сканував умови життя на планетах і встановлював брами. Решта летіли по його курсу за отриманою інформацією. У разі виконання мети древні пройшли б через браму на корабель. Корабель повністю автоматизований і здатний сам вибрати планету з необхідними ресурсами в разі пошкодження.

Коли земляни виявили «Долю», вона перебувала в жалюгідному стані: відмовляли системи життєзабезпечення, пробоїни в корпусі, нестача енергії. При виснаженні енергоресурсів корабель виходить з надсвітового режиму поблизу якої-небудь зірки і потім, входячи в її корону, поповнює запаси енергії. Оскільки Древні зуміли піднестися, то «Доля» продовжувала віддалятися від Чумацького Шляху і повільно руйнувалася. Як код доступу до управління системами використовувався генетичний код людей (під час спорудження «Долі» ще не застосовувалася активація з допомогою гена АТД); в епізоді «Добрі наміри» (2.07) стає відомим, що Ніколас Раш зламав код і таким чином отримав повний доступ до всіх систем корабля: навігація, база даних тощо.

Вигадані космічні кораблі
Зоряна брама: Всесвіт
Зоряна брама